Área metropolitana de Jacksonville puede referirse a:

 Área metropolitana de Jacksonville (Carolina del Norte), en Carolina del Norte, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Jacksonville (Florida), en Florida, Estados Unidos.